Montaltesi – abitanti di Montalto Carpasio
Montaltesi – abitanti di Montalto Dora
Montaltesi – abitanti di Montalto Ligure
Montaltesi – abitanti di Montalto Pavese
Montaltesi – abitanti di Montalto Uffugo
Montaltesi – abitanti di Montalto delle Marche
Montaltesi – abitanti di Montalto di Castro